Paul Hankar (1859 - 1901), Belgisch architect
Hankar (metrostation), Brussels metrostation